Хардеман има више значења:
 Округ Хардеман (Тексас)
 Округ Хардеман (Тенеси)